Příjmení Roth nosí více osobností:

 Albrecht Wilhelm Roth (1757–1834) – německý lékař a botanik
 Alvin E. Roth (1951) – americký ekonom
 Asher Roth (1985) – americký rapper
 Cecil Roth (1899–1970) – britský historik a znalec umění
 Claudia Rothová (1955) – německá politička Strany zelených
 Daniel Roth (1942) – francouzský varhaník
 David Lee Roth (1954) – americký zpěvák a herec
 Eli Roth (* 1972) – americký filmový režisér, producent a herec
 Emery Roth (1871–1948) – architekt
 Ferenc Róth (1978) – maďarský fotbalový záložník
 Gerhard Roth (1942–2022) – rakouský spisovatel a scenárista
 Hieronymus Roth – více osobností, viz rozcestník
 Jan Roth (1899–1972) – český kameraman
 Jehuda Roth (1908–1990) – izraelský archeolog
 Joseph Roth (1894–1939) – rakouský spisovatel
 Julius Roth (1842–1904) – český středoškolský profesor a autor jazykových učebnic
 Karel Roth (1829–1888) – český právník a politik
 Pavel Roth – český zpěvák
 Philip Roth (1933–2018) – americký spisovatel
 Robert Roth – slovenský herec
 Uli Jon Roth (1954) – německý kytarista
 Veronica Rothová (* 1988) – americká spisovatelka
 Viliam Roth (* 1941) – slovenský novinář a politik, v prosinci 1989 krátce ministr vlády ČSSR
 Vladimír Roth (* 1990) – český lední hokejista

Podobné příjmení 
 Rott

Externí odkazy